Miejscowości w Kanadzie:
 Petrolia – miasto w Ontario, w hrabstwie Lambton

Miejscowości w USA:
 Petrolia – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Petrolia – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Clay